Guitarra är ett släkte av svampdjur. Guitarra ingår i familjen Guitarridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Horn- och kiselsvampar
Guitarra